Vicarello steht für:
 einen Ortsteil der Gemeinde Collesalvetti, Provinz Livorno, Italien
 Vicarello (Bracciano), einen Ortsteil der Gemeinde Bracciano, Provinz Rom, Italien 
 dort wurden die Becher von Vicarello gefunden